La palabra «témpano» se puede referir a:

 Témpano, una enorme masa de hielo que flota a la deriva.
 Témpano, un grupo musical del género rock-progresivo originario de Venezuela.
 Témpano, telenovela chilena.